Carlos Eduardo Santos Oliveira – calciatore brasiliano
 Diego Santos Oliveira – calciatore brasiliano
 Filipe Santos Oliveira – calciatore portoghese
 Joálisson Santos Oliveira – calciatore brasiliano
 Joana Santos Oliveira – attrice e modella portoghese
 Lucas Pierre Santos Oliveira – ex calciatore brasiliano

Pagine correlate
 Dos Santos Oliveira